Anthony Edward Orchard (1946 ) é um botânico australiano.

Desenvolve a sua atividade científica no "Australian National Herbarium", "Centro de Estudos de Biodiversidade Vegetal, Canberra.

Algumas publicações 
 . 1996. Fungi of Austrália: Classification. Editor CSIRO, 413 pg. ISBN 0-643-05890-7

 ------------------------------. 1972. Taxonomic Revisions in the Family Haloragaceae R.br. 938 pg.

Honras

Eponimia 
 (Cyperaceae) Scleria orchardii C.d.adams

 (Goodeniaceae) Dampiera orchardii Rajput & Carolin

 Brummitt, RK; CE Powell. 1992. Authors of Plant Names. Royal Botanic Gardens, Kew. ISBN 1-84246-085-4

Ligações externas 

Botânicos da Austrália